Holasovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische plaatsen:
Holasovice (okres Opava)
Holašovice, dat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO staat